Pfarrkirche Enns steht für:
 Pfarrkirche Enns-St. Laurenz, ehem. Bischofskirche Lauriacum/Lorch, Basilika St. Laurentius (Enns)
 Pfarrkirche Enns-St. Marien, Stadtpfarrkirche Enns